Pfarrkirche Hirschegg steht für:

 Pfarrkirche Hirschegg (Steiermark) in der Steiermark, Österreich
 Annakirche Hirschegg in Vorarlberg, Österreich